IHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qishn (Yemen)